Адила:

 Адила — мера веса, распространённая в Джидде в XIV веке.
 Адила — деревня в Кохилаской волости.